Boeing B-29 Superfortress
 Boeing B-50 Superfortress (oraz jego wersja prototypowa XB-44 Superfortress)
 Boeing XB-39 Superfortress